Сен-Вивьен — коммуна во Франции, департамент Дордонь
 Сен-Вивьен — коммуна во Франции, департамент Приморская Шаранта
 Сен-Вивьен-де-Медок — коммуна во Франции, департамент Жиронда
 Сен-Вивьен-де-Монсегюр — коммуна во Франции, департамент Жиронда